Friediger ist der Name von

Friediger († 382), Feldherr und Richter
Karl Friediger (1906–1984), österreichisch-US-amerikanischer Nachrichtendienstler
Max Friediger (1884–1947), Oberrabbiner von Kopenhagen